Castlemaine steht für:
 Castlemaine (Victoria), eine Stadt in Victoria, Australien
 Castlemaine Diggings National Heritage Park, ein Kulturdenkmal in der Nähe von Castlemaine, Victoria
 Castlemaine (County Kerry), eine Stadt in Irland
 Castlemaine Perkins, eine Brauerei in Queensland, Australien, bekannt durch die Biersorte Castlemaine XXXX
 Baron Castlemaine, britischer Adelstitel in der Peerage of Irland
 Viscount Castlemaine, britischer Adelstitel in der Peerage of Irland
 Earl of Castlemaine, britischer Adelstitel in der Peerage of Irland
 Roger Palmer, 1. Earl of Castlemaine (1634–1705), englischer Adliger
 Barbara Palmer, Countess of Castlemaine (1640–1709), Gattin des Roger Palmer, 1. Earl of Castlemaine, siehe Barbara Villiers, 1. Duchess of Cleveland
 HMAS Castlemaine, ein Schiff der Royal Australian Navy